Afanasev puede referirse a:
 Aleksandr Afanásiev, compilador de cuentos rusos, siglo XIX;
 Afanasievski Postik, jútor (pueblo rural cosaco) en el sur de Rusia;
 Cultura de Afanásievo, desarrollada durante el Calcolítico e inicios de la Edad de Bronce.